Дэвис, Уоррен ():
 Дэвис, Уоррен — американский актёр и изобретатель классических аркад.
 Дэвис, Уоррен (род. 1943) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА и КБА.
 Дэвис, Уоррен (1926—1995) — канадский телевизионный журналист и комментатор.
 Дэвис, Уоррен (1865—1928) — американский художник и иллюстратор, мастер темперной живописи.
 Дэвис, Уоррен (1793—1835) — американский юрист и член Палаты представителей Южной Каролины.
 Дэвис, Уоррен (1867—1945) — американский политик штата Нью-Джерси и федеральный судья.